Kamień księżycowy (minerał) – minerał z grupy ortoklazów
 Kamień Księżycowy (powieść) – powieść kryminalna z 1868 autorstwa Wilkie Collinsa